Sherman County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Sherman County, Kansas
 Sherman County, Nebraska
 Sherman County, Oregon
 Sherman County, Texas